Blanca d'Anjou, nom alternatiu d'Adelaida d'Anjou (947-1026) casada quatre o cinc vegades, comtessa regent de Provença 
 Ermengarda d'Anjou (morta el 1076), coneguda com a Blanca d'Anjou (vers 1018-1076), filla de Folc III d'Anjou i esposa de Jofré II del Gâtinais 
 Blanca d'Anjou i de Provença (1250-1270), filla de Carles I d'Anjou i esposa de Robert III de Flandes 
 Blanca d'Anjou o Blanca de Nàpols (1280-1310), filla de Carles II d'Anjou i esposa de Jaume el Just d'Aragó
 Blanca d'Anjou o Blanca d'Anjou-Tàrent (?-1338), filla de Felip I de Tàrent
 Blanca de Valois, anomenada Blanca d'Anjou, (1321-1348), filla de Carles de Valois
 Blanca d'Anjou (?-1536), filla de Joan d'Anjou.